Il detentore del titolo era Gaël Monfils ma è stato sconfitto in semifinale da Richard Gasquet.

In finale, Gasquet ha sconfitto Jerzy Janowicz per 3-0, rit.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (semifinale)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Richard Gasquet (campione)

  Jerzy Janowicz (finale, ritiro)
  Denis Istomin (quarti di finale)
  João Sousa (semifinale)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Wildcard 

  Lucas Pouille (secondo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)

  Vincent Millot (primo turno)

Qualificati 

  Steve Darcis  (quarti di finale)
  Jürgen Zopp (primo turno)

  Nikoloz Basilashvili (primo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2015
ATP World Tour 2015